Оськинское сельское поселение — муниципальное образование в Хохольском районе Воронежской области.

Административный центр — село Оськино.

География 
Площадь сельсовета 58,50 км2. По территории сельсовета проходит автодорога . Расположен на юге Хохольского района в 40 км от районного центра.

Административное деление 
В состав поселения входит один населённый пункт — село Оськино.

Население 
По данным на 2010 год в сельсовете проживало  человек.

Достопримечательности 
Церковь Параскевы Пятницы

Примечания 

Муниципальные образования Хохольского района
Сельские поселения Воронежской области